Kharlamov-divisionen (russisk: Дивизион Харламова, tr. Divizion Kharlamova) er en af den Kontinentale Hockey-Ligas fire divisioner. Divisionen tilhører ligaens Øst-konference og består af syv hold fra det vestlige og centrale Rusland. Divisionen blev dannet i 2008 samtidig med oprettelsen af KHL og har siden 2009 været en del af Øst-konferencen.

Kharlamov-divisionen består i sæsonen 2017-18 af følgende hold.

Divisionen er opkaldt efter den tidligere sovjetiske landsholdsspiller Valerij Kharlamov, der fortrinsvis i 1970'erne vandt otte VM-guld og to OL-guld med Sovjetunionens ishockeylandshold, og som i 2005 blev valgt ind i Hockey Hall of Fame.

Hold 

Sammensætningen af holdene i Kharlamov-divisionen har gennem sæsonerne ændret sig flere gange. I nedenstående tabel er de sæsoner, hvor de enkelte hold har været en del af Kharlamov-divisionen, markeret med blåt.

Divisionsvindere

Vindere af Gagarin-pokalen 

Pr. 2016 har hold fra Kharlamov-divisionen to gange formået at vinde Gagarin-pokalen.

Kilder 
 KHL

Noter 

KHL
Etableret i 2008